Abington peut faire référence à :

dans le comté de Montgomery
 Abington Township, un township du comté de Montgomery, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;

dans le comté de Lackawanna
 Abington Township, une localité ;
 North Abington, une localité ;
 West Abington, une localité ;
 South Abington.